Зубри могу бити:

 Зубри (Всетин), град у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Зубри (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република